Murofushi ist der Familienname folgender Personen:

 Kōji Murofushi (* 1974), japanischer Hammerwerfer
 Shigenobu Murofushi (* 1945), japanischer Hammerwerfer, Vater von Kōji und Yuka
 Wataru Murofushi (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Yuka Murofushi (* 1977), japanische Hammer- und Diskuswerferin